Frédéric Héran est un économiste et urbaniste français spécialiste notamment du vélo.

Biographie 
Frédéric Héran est économiste et urbaniste, maître de conférences à l’université Lille-I et chercheur au CLERSE (Centre lillois d’études et de recherches sociologiques et économiques).

Œuvres

Notes et références

Liens externes 
 
 

Urbaniste français